Хуба — река в Новгородской области, приток Мсты
 Хуба — женское божество урартского пантеона